

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Zielony Lasek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Zielony Lasek – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Zielony Lasek – część wsi Krutyński Piecek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki